Trovro (Perković), brdo u Dalmaciji između mjesta Perković, Primorski Dolac i Sitno
Trovro (Rogotin), brdo u Dolini Neretve iznad mjesta Rogotin